L'Open de Karachi 2022 est l'édition 2022 de l'Open de Karachi, tournoi de squash  qui se déroule du 15 au   à Karachi. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série et deux wild card, Noor Zaman et Muhammad Ashab Irfan.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Pakistan 2018
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Karachi
Événement sportif international au Pakistan
Sport au Pakistan en 2022
Squash en 2022
Sport en mars 2022